I. Eleonóra (1340–1404), Arborea királynője (judex), IV. Marián arboreai király elsőszülött lánya
I. Eleonóra (1426–1479), Navarra királynője, I. (Évreux-i) Blanka navarrai királynő és II. (Trastámara) János aragóniai király legkisebb gyermeke